Hugo heißen folgende geographischen und astronomischen Objekte:
 Hugo (Colorado), Ort in den Vereinigten Staaten
 Hugo (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Hugo (Minnesota), Ort in den Vereinigten Staaten
 Hugo (Missouri), Ort in den Vereinigten Staaten
 Hugo (Oklahoma), Ort in den Vereinigten Staaten
 Zeche Hugo, ehemaliges Steinkohlenbergwerk in Gelsenkirchen
 (2106) Hugo, Asteroid des Hauptgürtels
 Hugo-Insel, eine nach Victor Hugo benannte Insel in der Antarktis

Hugo steht zudem für:
 Hugo (Name), männlicher Vorname sowie Familienname – dort auch zu Namensträgern
 Hugo (Cocktail), ein Getränk
 Hugo Award, US-Literaturpreis
 Hugo Cabret, Film von Martin Scorsese aus dem Jahr 2011
 Hugo (Spieleserie), Serie von Computerspielen
 Hugo (Software), Websitegenerator
 Hugo – das Schlossgespenst, ein Brettspiel, siehe Mitternachtsparty
 Die Hugo Show, Fernsehserie
 Hurrikan Hugo, tropischer Wirbelsturm im Jahr 1989

HUGO ist die Abkürzung von:
 Human Genome Organisation, Forschungsprojekt zur Erbguterfassung

hugo steht für:
 human gone, fachsprachlich für den Lufttransport einer Leiche, siehe Leichentransport und auch für einen Passagier, der während des Fluges verstirbt; deutsche Übertragung: „Heute unerwartet gestorbenes Objekt“.

Abkürzung